Исмаили́я (Эль-Исмаили́я) () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Исмаилия. Расположена на северо-востоке страны, в восточной части дельты Нила, к востоку от мухафазы Шаркия, к западу от мухафазы Северный Синай и к северу от мухафазы Суэц.

Площадь 
Площадь мухафазы составляет 5068 км². С 1979 года к территории мухафазы относится часть Синайского полуострова на глубину 30 км к востоку от Суэцкого канала, длина побережья около 80 км.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 5 административных центров (районов), 7 городов, 25 отдельных сельских местных общин. Важнейшие центры и города мухафазы:
 Исмаилия
 Эт-Тель-эль-Кабир
 Фаид
 Эль-Кантара-Шарк
 Эль-Кантара-Гарб, а также два новых города:
 Абу-Сувейр
 Эль-Касасин

Ссылки 
 О городе Исмаилия (на араб. яз.)

Мухафазы Египта